Der Begriff Grisette bezeichnet:

 Grisette (Frau), eine Frauengestalt  in der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts
 Grisette (Bier), eine historische Biersorte
 Grisettes de Montpellier, eine Süßigkeit
 Fauvette grisette, Bezeichnung für die Dorngrasmücke

 Pilze: Grisette ist auch die Bezeichnung für drei Pilz-Arten aus der Gattung Wulstlinge:
 Grisette, Amanita vaginata
 Snakeskin grisette, Amanita ceciliae
 Tawny grisette, Amanita fulva

 die Schmetterlingsarten Erynnis tages und Carcharodus alceae
 eine französische Neuzüchtung aus den weißen Weinreben Silvaner und Solonis, die Rebsorte Garusot Gris, wird auch als Grisette bezeichnet